Фра́уенбург () — німецька власна назва.

Топоніми 
Фрауенбург — німецька назва латиського міста Салдус.
Фрауенбург — німецька назва польського міста Фромборк.